Trix – diminutivo inglese del nome proprio di persona Beatrice
Trix – terzetto canoro argentino
Trix – personaggi della serie Winx Club
Trix – casa tedesca di fermodellismo
TriX – notazione per Resource Description Framework